Оте́й-ан-Валуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 80 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 103 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 291,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Отей-ан-Валуа на сайті французького Національного інституту географії
 Отей-ан-Валуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Отей-ан-Валуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза